Dorvan V è un pianeta immaginario dell'universo fantascientifico di Star Trek. È una ex colonia della Federazione dei Pianeti Uniti, passata sotto il controllo cardassiano, in seguito al trattato che ridisegnò i confini di queste due superpotenza. Era abitata da alcuni nativi americani che, dopo aver vagato per il Quadrante Alfa per quasi due secoli, si stabilirono su tale pianeta.

I suoi abitanti rinunciarono alla condizione di cittadini della Federazione, poiché rifiutarono di abbandonare tale pianeta, come prescritto dal trattato. Queste persone combatteranno i Cardassiani, dando vita alla milizia Maquis.

Voci correlate 
 Maquis
 Chakotay

Collegamenti esterni 
 

Pianeti di Star Trek